Travaglia es un apellido italiano y puede referirse a:
Renato Travaglia, piloto de rally italiano.
Stefano Travaglia, jugador profesional de tenis italiano.